Henri Lacam (), dessinateur et animateur français ;
Jean Lacam (), historien français ;
Pierre Lacam (1836-1902), pâtissier et historien de l'art culinaire français ;
Raymond Lacam (1900-1962), archéologue français.

Patronyme français